Říčka může znamenat:

 říčka (vodní tok) – malá řeka
 Říčka (přítok Litavy) – vodní tok v Moravském krasu
 Říčka (přítok Ondřejnice) – vodní tok v Moravskoslezském kraji
 Říčka (přítok Zdobnice) – vodní tok v Královéhradeckém kraji, přítok Zdobnice
 Říčka (přítok Svratky), též Šatava, přítok Svratky u Plačkova lesa 
 Černá Říčka – část města Desná
 Malá říčka – slepé rameno Vltavy v pražské Královské oboře

Související článek 
 Říčanský potok
 Říčky, více různých významů